Калонн-Рикуар () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Ошель. Расположена в 10 км к юго-западу от Бетюна и в 31 км к северо-западу от Арраса, в 6 км от автомагистрали А26 "Англия" Труа-Кале, на обоих берегах реки Кларенс, притока Лиса.

Население (2018) — 5 520 человек.

История 
В 1537 году деревня и замок были сожжены войсками Франциска I. Церковь Святого Петра была восстановлена в 1763-1781 гг. В 1786 году был также построен новый замок. Приблизительно в это же время на берегу реки Кларенс была построена водяная мельница. Во время Великой французской революции мельница была продана и не работала до 1945 года. В настоящее время часть старинного здания отреставрирована и работает, в основном для демонстрации туристам.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра XVIII века
 Церковь Святого Станислава XX века
 Старинная водяная мельница

Экономика 
Как и в большинстве шахтёрских городов региона, после закрытия угольных шахт в 60-х годах численность населения постоянно снижается.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство - 0,4 %
 промышленность - 26,7 %
 строительство - 12,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг - 30,1 %
 государственные и муниципальные службы - 30,6 %

Уровень безработицы (2017) — 22,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 15 970 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Калонн-Рикуара с 2017 года занимает Людовик Идзяк (Ludovic Idziak). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 83,54 % голосов.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале